College Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 College Street Historic District (Alabama), NRHP-Nr. 76000352
 College Street Historic District (Kentucky), NRHP-Nr. 79001023
 College Street Historic District (Kentucky), NRHP-Nr. 84001913
 College Street Historic District (Mississippi), NRHP-Nr. 94000206
 College Street Historic District (North Carolina), NRHP-Nr. 86000553
 College Street Historic District (South Carolina), NRHP-Nr. 80004461

Siehe auch:
 South College Street Historic District